Charles Peter Berkey (1867–1955), géologue américain ;
 Craig Berkey (né en 1962), ingénieur du son canadien ;
 Dennis D. Berkey, administrateur académique américain ;
 Jackson Berkey (né en 1942), compositeur, pianiste et interprète américain ;
 James L. Berkey (1930–1982), décorateur de plateaux américain ;
 Jean Berkey (1938–2013), homme politique américain ;
 John Berkey (1932–2008), artiste américain ;
 Jonathan Berkey, historien américain ;
 Joshua H. Berkey (1852-1911), homme politique américain ;
 Matt Berkey (né en 1982), joueur de poker américain ;
 Russell S. Berkey (1893–1985), amiral de l'United States Navy.

Voir aussi 
 Berkey (Ohio), village dans le comté de Lucas, de l'État de l'Ohio, aux États-Unis.